Een verkeersweg:
N113 (België)
N113 (Frankrijk)
N-113 (Spanje)
N113 (Zwitserland)